Сильеда ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Деса.  Занимает площадь 169 км². Население — 9248 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Silleda, Turismo Rías Baixas

Муниципалитеты Понтеведры